Roberto Ríos Osorio (n. 1957), cestista portoricano
 Roberto Ríos Patus (n. 1971), calciatore spagnolo